Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Cossack, d'après les cosaques, peuple d'Europe de l'Est :

 le , un vaisseau de  rang de 22 canons, commandé sous le nom de Pandour, mais renommé avant son lancement en 1806, détruit en 1816 ;
 le HMS Cossack, nom prévu pour une canonnière, construction annulée en 1849 ;
 le , corvette en bois à hélice, commandée pour la Russie, saisie par le Royaume-Uni lors de sa construction en 1854, vendue en 1875 ;
 le , croiseur de la classe Archer lancé en 1886, vendu en 1905 ;
 le , destroyer de la , lancé en 1907, vendu en 1919 ;
 le , destroyer de la , lancé en 1937, coulé par un sous-marin allemand en 1941 ;
 le , destroyer de la , lancé en 1944, détruit en 1961.

Cossack